Тони Михајловски (Куманово, 1. јул 1967) македонски је позоришни, филмски и телевизијски глумац.

Биографија 
Михајловски је рођен у Куманову 1. јула 1967. године. Након што је завршио Факултет драмских уметности у Скопљу постао је члан Македонског народног театра 1994. године. У 2010. години био је добитник награде за најбољег глумца на Петом Међународном позоришном фестивалу Јоакиминтерфесту у Крагујевцу. Глумио је у неколико српских филмова. Добио је повељу за стране глумце 2012. године на 47. Филмском сусрету у Нишу, за улогу Азема у Паради.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 1990-е ▲
|-
| 1991—1994. || Еурека (серија) || Еурека || ||
|-
| 1994. || Прекаљени (серија) || Прекалени || ||
|-
| 1994. || Македонски народни приказни (серија) || Македонски народни приказни || ||
|-
| 1994-1995. || Бумбари (серија) || Бумбари || Шанац
|-
| 1995. || || Ангели на отпад || ||
|-
| 1996. || Самоуништување || Самоуништување || Црни ||
|-
| 1997. || Циганска магија || Џипси меџик || Фазли ||
|-
| 1998. || Буре барута || || Ђорђе ||
|-
| 1998. || || Збогум на 20-тиот век || Човек са зеленом косом
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 2000-е ▲
|-
| 2001. || Одмазда || Освета || Мурат ||
|-
| 2003. || || Трета зона (кратки филм) || ||
|-
| 2003. || || Седум приказни за љубовта и свршувањето (серија) || ||
|-
| 2003. || || Едно од лицата на смртта (кратки филм) || ||
|-
| 2004. || || Како убив светец || Теодор ||
|-
| 2005. || Бал-Кан-Кан || Бал-кан-кан || Џанго Сапун ||
|-
| 2006. || Стрмоглави (ТВ филм) || Стрмоглави || Ико ||
|-
| 2009. || Бунило (ТВ филм) || Бунило || Игор ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 2010-е ▲
|-
| 2011. || || Панкот не е мртов || Љак ||
|-
| 2011. || Парада || || Азем ||
|-
| 2012. || || Son Yaz - Balkanlar 1912 (серија) || ||
|-
| 2012. || || Трето полувреме || Панчо ||
|-
| 2014. || Споменик Мајклу Џексону || || Доки ||
|-
| 2014. || До балчака || До балчак || Музафер ||
|-
| 2015. || Лазар || || Роки ||
|-
| 2015. || Бићемо прваци света || ||rowspan=2| Ванчо ||
|-
| 2016. || Прваци света (серија) || ||
|-
| 2016. || || Brother for a Day (кратки филм) || Отац ||
|-
| 2016. || || Исклучиво жолти лалиња (кратки филм) || ||
|-
| 2017—2020. || Сенке над Балканом (серија) || || Хаџи Дамјан Арсов ||
|-
| 2019. || Пијавице || || Драган Мишовић ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | 2020-е ▲
|-
| 2020. || Тајкун (серија) || || Бора Керкез ||
|-
| 2020. || Стела || || Христо ||
|-
| 2020. || || Te dua, жими мене || ||
|-
| 2021. || Једини излаз || ||rowspan=2| Кузманчевић ||
|-
| 2021. || Једини излаз (серија) || ||
|-
| 2021. || Авионџије (серија) || || Крца ||
|-
| 2021. || Црна свадба (серија) || || Монах Тихон ||
|-
| 2021. || Тома || ||||
|-
| 2022. || М || М || Џон ||
|-
| 2022. || Од јутра до сутра (серија) || || Раде ||
|-
| 2023. || Бранилац (серија) || || Балша Ђоковић ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 Тони Михајловски Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности
 

Рођени 1967.
Македонски глумци
Кумановци